La temporada 1984 del Campeonato Europeo de Fórmula Dos fue la decimoctava edición de dicho campeonato.

Pilotos 

source

Resultados

Por carrera

Calendario

Campeonato de Pilotos

Referencias 
 http://www.formula2.net/F284_2.htm

Deportes de motor en 1984
Temporadas del Campeonato Europeo de Fórmula Dos